Centrosaurus (do latim "lagarto pontiagudo") foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Cretáceo. Media em torno de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas.

O Centrosaurus tinha centenas de dentes nas mandíbulas para cortar plantas duras. O seu bico ósseo era muito delgado, o que lhe permitia alimentar-se seletivamente das suas plantas favoritas. A sua crista era adornada por uma variedade de espinhos, bem como dois chifres curvados anteriormente. Dessa forma, poderia facilmente reconhecer os seus companheiros. O grande chifre nasal era, muito provavelmente, usado como forma de impressionar e advertir os seus rivais e não como defesa contra predadores.

História da descoberta

Os primeiros restos de Centrosaurus foram descobertos e nomeados pelo paleontólogo Lawrence Lambe em estratos ao longo do rio Red Deer em Alberta, Canadá. O nome Centrosaurus significa "lagarto pontiagudo" (do grego kentron, κέντρον, "ponta ou espinhos" e sauros, σαῦρος, "lagarto"), e refere-se à série de pequenos marimbondos colocados ao longo da margem de seus folhos, não ao nariz. chifres (que eram desconhecidos quando o dinossauro foi nomeado). O gênero não deve ser confundido com o estegossauro Kentrosaurus, cujo nome é derivado da mesma palavra grega.

Mais tarde, vastos leitos ósseos de Centrosaurus foram encontrados no Parque Provincial dos Dinossauros, também em Alberta. Alguns desses leitos se estendem por centenas de metros e contêm milhares de indivíduos de todas as idades e todos os níveis de conclusão. Os cientistas especularam que a alta densidade e o número de indivíduos seriam explicados se eles tivessem morrido ao tentar atravessar um rio inundado. Acredita-se que uma descoberta de milhares de fósseis de Centrosaurus perto da cidade de Hilda, Alberta, seja o maior leito de ossos de dinossauro já descoberto. A área é agora conhecida como o mega-osso de Hilda

Por causa da variação entre espécies e até mesmo espécimes individuais de centrosaurinos, tem havido muito debate sobre quais gêneros e espécies são válidos, particularmente se Centrosaurus e/ou Monoclonius são gêneros válidos, não diagnosticáveis ou possivelmente membros do sexo oposto. Em 1996, Peter Dodson encontrou variação suficiente entre Centrosaurus, Styracosaurus e Monoclonius para justificar gêneros separados, e que o Styracosaurus se assemelhava ao Centrosaurus mais do que qualquer um deles se assemelhava ao Monoclonius.

Dodson acreditava que uma espécie de Monoclonius, M. nasicornus, pode realmente ter sido uma fêmea de Styracosaurus.  Suas avaliações foram parcialmente seguidas, com outros pesquisadores não aceitando Monoclonius nasicornus como um Styracosaurus feminino, ou Monoclonius como um gênero válido. Embora o dimorfismo sexual tenha sido proposto para um ceratopsídeo mais basal, o Protoceratops, não há evidências firmes de dimorfismo sexual em nenhum ceratopsídeo. Outros sinonimizaram C. nasicornus com C. apertus, ou consideraram uma espécie separada de Centrosaurus: Centrosaurus nasicornus. Também foi sugerido como o ancestral direto do Styracosaurus albertensis. Um estudo de 2014 sobre mudanças durante o crescimento em Centrosaurus concluiu que C. nasicornus é um sinônimo júnior de C. apertus, representando um estágio de crescimento intermediário.

A espécie C. brinkmani, que foi descrita em 2005, foi transferida para o novo gênero Coronosaurus em 2012.

Descrição

Os corpos maciços do Centrosaurus eram carregados por membros atarracados, embora a até 5,5 metros eles não fossem dinossauros particularmente grandes.  Como outros centrosaurinos, o Centrosaurus tinha chifres grandes e únicos sobre o nariz. Esses chifres se curvavam para frente ou para trás, dependendo do espécime. A ornamentação do crânio foi reduzida à medida que os animais envelheciam. O folho era relativamente curto em comparação com o comprimento total do crânio, e podia atingir mais de meio metro (68,8 cm) de comprimento nos adultos maiores e mais velhos.

O Centrosaurus se distingue por ter dois grandes chifres que se engancham para a frente sobre o folho. Um par de pequenos chifres direcionados para cima também é encontrado sobre os olhos. Os folhos do Centrosaurus eram moderadamente longos, com fenestras bastante grandes e pequenos chifres ao longo das bordas externas.

Classificação
O gênero Centrosaurus dá nome à subfamília Centrosaurinae. O cladograma abaixo representa uma análise filogenética por Kentaro Chiba feita em 2018:

Paleobiologia

Como outros ceratopsídeos, as mandíbulas do Centrosaurus foram adaptadas para cortar material vegetal resistente. A descoberta de gigantescos leitos ósseos de Centrosaurus no Canadá sugere que eles eram animais gregários e poderiam ter viajado em grandes rebanhos. Um leito ósseo composto de restos de Centrosaurus e Styracosaurus é conhecido da Formação Dinosaur Park no que hoje é Alberta. As mortes em massa podem ter sido causadas por animais não pastores reunidos em torno de um poço durante uma seca. O Centrosaurus é encontrado mais abaixo na formação do que o Styracosaurus, indicando que o primeiro teria sido deslocado pelo segundo conforme o ambiente mudou ao longo do tempo.

Os grandes babados e chifres nasais dos ceratopsianos estão entre os adornos faciais mais característicos de todos os dinossauros. Sua função tem sido objeto de debate desde que os primeiros dinossauros com chifres foram descobertos. Teorias comuns sobre a função de folhos e chifres destes animais incluem defesa contra predadores, combate dentro da espécie e exibição visual. Um estudo de 2009 das lesões cranianas de Triceratops e Centrosaurus descobriu que as lesões ósseas nos crânios eram mais provavelmente causadas por combate intraespecífico ("combate chifre a chifre") do que por ataques predatórios. Os babados do Centrosaurus eram finos demais para serem usados como defesa contra predadores, embora os babados mais grossos e sólidos do Triceratops possam ter evoluído para proteger seus pescoços. Os babados do Centrosaurus eram provavelmente usados "para reconhecimento de espécies e/ou outras formas de exibição visual".

Paleoecologia

O folho de um Centrosaurus apertus juvenil foi identificado como tendo marcas de, provavelmente, um terópode dromeossaurídeo, troodontídeo ou tiranossaurídeo jovem. As marcas estão associadas ao osso esquamosal, e não há evidências de tecidos moles ou músculos importantes nesta área em ceratopsianos. Portanto, possivelmente, esta parte foi comida em um estágio já avançado, pois, como o ceratopsiano era jovem, ele foi devorado rapidamente, apoiado pelo possível processamento e consumo de animais juvenis completos por tiranossaurídeos.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1904